Une académie des beaux-arts est une institution destinée à l'enseignement des arts initialement visuels étendu dans certains établissements aux arts lyriques.

Allemagne 
 Académie des arts de Berlin
 Académie des beaux-arts de Düsseldorf
 Académie des beaux-arts de Munich (Bavière)

Autriche 
 Académie des beaux-arts de Vienne

Azerbaïdjan 
 Académie des beaux-arts d'Azerbaïdjan

Belgique 
 Académie royale des beaux-arts d'Anvers
 Académie royale des beaux-arts de Bruxelles
 Académie royale des beaux-arts de Gand
 Académie royale des beaux-arts de Liège
 Académie des beaux-arts de Binche
 Académie des beaux-arts de Saint-Josse-ten-Noode

Bolivie 
 , La Paz

Brésil 
 Académie impériale des Beaux-Arts, à Rio de Janeiro

Chine 
 Huit grande académies des beaux-arts () :
 Académie des arts de Chine
 Académie centrale des beaux-arts de Chine
 Académie des beaux-arts de Canton
 
 
 
 
 
 
 Académie des arts de Wulin

République démocratique du Congo 
 Académie des beaux-arts de Kinshasa

Finlande 
 Académie des beaux-arts d'Helsinki

France 
 Académie des beaux-arts, l'une des cinq académies de l'Institut de France

Inde 
 Lalit Kala Akademi, l'académie nationale des beaux-arts de l'Inde, à New Delhi

Italie 
 Académie des beaux-arts de Bari
 Académie des Beaux-Arts Giacomo Carrara de Bergame
 Académie des beaux-arts de Bologne
 Académie des beaux-arts de Carrare
 Académie des beaux-arts de Catanzaro
 Académie des beaux-arts de Florence
 Académie ligustica des Beaux-Arts de Gênes
 Académie des Beaux-Arts de Brera de Milan
 Nuova accademia di belle arti (à Milan)
 Académie des Beaux-Arts de Naples
 Académie des beaux-arts de Palerme
 Académie des beaux-arts de Parme
 Académie des Beaux-Arts Pietro Vannucci de Pérouse
 Académie des Beaux-Arts de Rome
 Académie Albertine des Beaux-Arts de Turin
 Accademia di belle arti di Urbino
 Académie des beaux-arts de Venise

Lettonie 
 Académie des beaux-arts de Lettonie

Pologne 
 Académie des beaux-arts de Cracovie
 Académie des beaux-arts de Łódź
 Académie des beaux-arts de Poznań (créée en 1918, devenue en 2010 université des arts de Poznań Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu )
 Académie des beaux-arts de Varsovie

République tchèque 
 Académie des beaux-arts de Prague

Russie 
 Académie russe des Beaux-Arts (Saint-Pétersbourg)

Turkménistan 
 Académie des arts du Turkménistan

Ukraine 
 Académie nationale des Beaux-arts et d'Architecture, Kiev